Пётркувский повят () — повят (район) в Польше, входит как административная единица в Лодзинское воеводство. Центр повята — город Пётркув-Трыбунальский (в состав повята не входит). Занимает площадь 1429,12 км². Население — 91 283 человека (на 31 декабря 2015 года).

Административное деление 
 города: Сулеюв, Вольбуж
 городско-сельские гмины: Гмина Сулеюв, Гмина Вольбуж
 сельские гмины: Гмина Александрув, Гмина Чарноцин, Гмина Гожковице, Гмина Грабица, Гмина Ленки-Шляхецке, Гмина Мощеница, Гмина Ренчно, Гмина Розпша, Гмина Воля-Кшиштопорска

Демография 
Население повята дано на 31 декабря 2015 года.

См. также 
 Петроковский уезд

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница повята

Поветы Лодзинского воеводства